Вожемка:

 Вожемка (приток Вычегды) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми, Архангельской области. 
 Вожемка (приток Сельменьги) — река в России, протекает в Вологодской области, Архангельской области.